

Persone 
 Antonio Petrini (1620 circa–1701) – architetto italiano
 Carlo Petrini (1948-2012) – allenatore di calcio, calciatore e scrittore italiano
 Carlo Petrini (1949) – gastronomo, giornalista e scrittore italiano, fondatore dell'associazione Slow Food
 Carlo Petrini (1965) – scienziato italiano, studioso di bioetica
 Cinzia Petrini (1962) – ex showgirl italiana
 Domenico Petrini (1902-1931) – critico letterario italiano
 Elena Maria Petrini (1992) – triatleta italiana, campionessa mondiale di aquathlon
 Francesco Petrini (...-XIV secolo) – architetto italiano
 Franco Petrini (1922-2001), propr. Francesco – disegnatore, tecnico e progettista italiano
 Giancarlo Petrini (1945) – vescovo cattolico italiano
 Giannina Cattaneo Petrini (1908-2008 – politica italiana
 Giovanni Petrini (1848-?) – politico italiano
 Giuseppe Antonio Petrini (1677-1759) – pittore svizzero-italiano
 Luigi Petrini (1934-2010) – regista e sceneggiatore italiano
 Marco Petrini (1981) – pilota motociclistico italiano
 Mirko Petrini o Mirco Petrini (1975) – attore italiano
 Nicola Petrini Zamboni (1785-1849) – violinista, compositore e direttore d'orchestra italiano
 Nicolás Rodríguez Petrini (1998) – calciatore uruguaiano, di ruolo difensore 
 Paolo Petrini (1963) – politico italiano
 Pierluigi Petrini (1952) – politico italiano
 Pietro Petrini (1785-1822) – insegnante italiano
 Raffaella Petrini (1969) – religiosa italiana
 Sauro Petrini (1952-2006) – calciatore e dirigente sportivo italiano
 Silvestro Petrini (1812-1912) – patriota e imprenditore italiano
 Valentina Petrini (1979) – giornalista italiana

Altro 
 Petrini Editore – casa editrice italiana
 Petrini – famiglia imprenditoriale di Bastia Umbra, titolare del gruppo alimentare e zootecnico Petrini-Spigadoro